Тиму́р — чоловіче особове ім'я тюрксько-монгольського походження. Означає «залізо» або «залізний». Поширено в тюркських та здебільшого східноєвропейських країнах.

Іншими мовами

Відомі носії 

 Тимур (Тамерлан) — середньоазійський державний діяч і політик (1336—1405)
 Тимур Бекмамбетов — російський кінорежисер
 Тимур Литовченко — український письменник-фантаст
 Тимур Мельник — австрійський класичний скрипаль і педагог українського походження
 Тимур Мірошниченко — український коментатор, ведучий
 Тимур Муцураєв — чеченський бард
 Тимур Родрігез — російський шоумен

Інше 
 «Тимур» — дитячий театр у Харкові

Див. також 
 Теймур (значення)
 Темур (значення)
 Теймураз (значення)

Чоловічі імена